Borner steht für:
 Borner, Ort der Gemeinde Reichshof im Oberbergischen Kreis im Regierungsbezirk Köln in Nordrhein-Westfalen

Borner ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Borner (1932–2019), Schweizer Politiker (FDP)
 Caspar Borner (ca. 1492–1547), deutscher Theologe und Reformator
 Erik Borner (* 1967), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Karin Borner (* 1935), Schweizer Eiskunstläuferin
 Karl Borner (1898–1973), Schweizer Sprinter
 Lis Borner (* 1960), Chefredaktorin Audio beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
 Ray Borner (* 1962), australischer Basketballspieler
 Silvio Borner (1941–2020), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Simon Borner, Pseudonym des deutschen Autors Christian Humberg (* 1976)
 Wilhelm Borner (1890–1978), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Börner
 Born